Ковачица — топоним:
 Ковачица — село в Болгарии;
 Ковачица — город в Сербии;
 Ковачица — община в Сербии;